Dirty (Brudne sprawy) – film z 2005 roku

Muzyka 
 Dirty – album Sonic Youth
 Dirty – zespół muzyczny
 „Dirty” – piosenka Basshuntera z albumu Calling Time

Zobacz też 
 Dirty Harry (Brudny Harry) – film z 1971